Balsam Pond ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Balsam Pond (St. Lawrence County, New York)
 Balsam Pond (Sullivan County, New York)
 Balsam Pond (Wisconsin), im Bayfield County